Niemcy:
 Schleich – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Trier-Saarburg

Osoby:
 Erwin Schleich – niemiecki architekt
 Hanne Schleich – niemiecka pisarka
 Helmut Schleich – niemiecki kabaretysta
 Wolfgang Schleich – niemiecki fizyk

Inne:
 Schleich – firma